Martignoni ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Martignoni (1909–?), Schweizer Eishockeyspieler
 Angiolo Martignoni (1890–1952), Schweizer Anwalt und Politiker (CSP)
 Antoinette Martignoni (* 1918), US-amerikanische Künstlerin
 Arnold Martignoni (1901–1984), Schweizer Eishockeyspieler
 Benedikt Martignoni (1810–1888), österreichischer Politiker
 Giovanni Martignoni (1830–1915), Erfinder des Spiralbohrers
 Joseph Martignoni (1803–1873), Schweizer Maler 
 Werner Martignoni (* 1927), Schweizer Politiker, Regierungsrat des Kantons Bern